Мишмар-ха-Ярден — населённые пункты в Израиле:

 Мишмар-ха-Ярден — разрушенное сегодня, историческое поселение и мошава в в Верхней Галилее.
  — мошав в Северном округе Израиля.